przystań – miejsce przystosowane dla jachtów i innych niewielkich jednostek pływających
 przystań morska – określone prawnie miejsce nad morzem

 miejscowości w Polsce
 Przystań – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Zbójno
 Przystań – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Olszewo-Borki
 Przystań – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Olszewo-Borki
 Przystań – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Węgorzewo

 miejscowości na Ukrainie
 Przystań – wieś w rejonie sokalskim (obwód lwowski)

 tytuły
 Przystań (1970) – polski film w reżyserii Pawła Komorowskiego
 Przystań (1997) – polski film w reżyserii Jana Hryniaka
 Przystań (oryg. Haven) (2004) – amerykański film w reżyserii Franka E. Flowersa
 Przystań (2009) – polski serial telewizyjny w reżyserii Filipa Zylbera
 Przystań (oryg. Haven) (2010) – kanadyjski serial telewizyjny oparty na powieści Stephena Kinga
 Przystań (2008) – debiutancki solowy album Violi Brzezińskiej
 Przystań – singiel zespołu Maanam wydany w 1998 roku

 inne
 Jezioro Przystań – północno-zachodnia zatoka jeziora Mamry
 Przystań – przystanek osobowy w Przystani w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie węgorzewskim, w Polsce